А́льба Ре́гия ():
 средневековое название города Секешфехервар
 Альба Регия — операция советской разведки
  — венгерский микрокар
 Альба Регия — фильм (ВНР, 1961)
 (111468) Альба Регия — астероид главного пояса